Eberwein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bartholomäus Eberwein (1751–1811), deutscher Hof-, Stadt- und Landmusikus
 Carl Eberwein (1786–1868), deutscher Komponist, Musikdirektor und Dirigent
 Friedrich Karl Wilhelm Maximilian Eberwein (1814–1875), deutscher Pianist, Komponist und Klavierpädagoge
 Friedrich Maximilian Eberwein (1796–1856), deutscher Musiker und Theaterdirektor 
 Hans Eberwein (* 1937), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Henriette Eberwein (1790–1849), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Jan Eberwein (* 1945), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Josef Eberwein (1895–1981), deutscher Musiker
 Julius Eberwein (1802–1870), deutscher Rechtsanwalt und Politiker, MdL Schwarzburg-Rudolstadt
 Michael Eberwein (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Robert Eberwein (1909–1972), deutscher Maler, Grafiker und Illustrator
 Theodorus Eberwein (1658–1708), deutscher Forstbeamter
 Traugott Maximilian Eberwein (1775–1831), deutscher Komponist und Dirigent
 Werner Eberwein (* 1955), deutscher Psychotherapeut und Autor

siehe auch: Eberwin (Vorname)